Lotharingen (regio), een streek en voormalige regio in Noordoost-Frankrijk
 Belgisch-Lotharingen, een geologische streek in het zuiden van België en Luxemburg
 Elzas-Lotharingen, een gebied in het oosten van Frankrijk

Historische gebieden 
 Midden-Francië (843-876 (928)) (Koninkrijk Lotharingen), een historische regio uit het Karolingische rijk
 Hertogdom Lotharingen (928-(959) 977), voortgekomen uit het Koninkrijk Lotharingen, in de late 10e eeuw gesplitst in:
 Neder-Lotharingen ((959) 977-1190), een middeleeuws hertogdom in West-Europa
 Opper-Lotharingen ((959) 977-1766), een middeleeuws hertogdom in West-Europa
 Lotharingen (district) (1871-1919; 1940-1945), een voormalig district in Elzas-Lotharingen

Zie ook 
 Lorraine